Roane megye (Nyugat-Virginia)
Roane megye (Tennessee)